La ville de Castellane a donné son nom à de multiples éléments géographiques proches, et à une famille noble.

Géographie

Administration territoriale 
 Castellane, commune française des Alpes-de-Haute-Provence, fief de la famille de Castellane.
 Canton de Castellane, division administrative française, située dans le département des Alpes-de-Haute-Provence.
 L'arrondissement de Castellane, division administrative française, située dans le département des Alpes-de-Haute-Provence.
 Le district de Castellane, ancienne division administrative française  des Alpes-de-Haute-Provence de 1790 à 1800.
 Castellane, quartier de Marseille, dans lequel se trouve la place Castellane et sa station de métro.

Lieux 
 Les Préalpes de Castellane, massif des Préalpes du sud françaises situé sur les départements des Alpes-Maritimes, des Alpes-de-Haute-Provence et du Var.
 La place Castellane, place située non loin du centre de Marseille dans le .
 La rue de Castellane, rue du  de Paris.
 La Castellane, cité du  de Marseille, où a notamment grandi Zinédine Zidane.
 La station Castellane, station de la ligne 1 et de la ligne 2 du métro de Marseille.

Cours d'eau 
 La Castellane est un affluent gauche de la Têt, dans les Pyrénées-Orientales.

Personnalités 
La maison de Castellane, très ancienne maison originaire de Provence. En sont issus :
 Joseph-Pierre de Castellane (vers 1661-1739) évêque de Fréjus
 André-Dominique-Jean-Baptiste de Castellane (1700-1751) évêque de Glandèves
 Michel-Ange de Castellane (1703-1782) ;
 Jean-Arnaud de Castellane (1733-1792) ;
 Henri-César de Castellane (1733-1789 ou 1810) ;
 Jean-Joseph-Victor de Castellane (1748-1788) évêque de Senez
 Boniface de Castellane (1758-1837) ;
 Boniface de Castellane (1788-1862) ;
 Henri de Castellane (1814-1847) ;
 Sophie de Castellane (1818-1904) ;
 Marie de Castellane (1840-1915) ;
 Boniface de Castellane (1867-1932) ;
 Jean de Castellane (1868-1965) ;
 Stanislas de Castellane (1875-1959) ;
 Boniface de Castellane (1897-1946).

 Nicolas Mas-Castellane, plus connu sous le nom de baron d’Allemagne, un capitaine protestant des guerres de religion, seigneur d’Allemagne-en-Provence.

Entreprises 
 Le Champagne de Castellane est le nom d'une maison de Champagne.

Architecture 
 L'hôtel de Castellane, hôtel construit en 1770 dans la rue Croix-Baragnon à Toulouse.
 Le Château de Castellane, château aujourd'hui détruit, situé à Marcenat dans le Cantal.

Divers 
 Castellane, pâtes en forme de pagure.